Prinsep ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus Prinsep (1803–1830), englischer Künstler, Schriftsteller und Beamter
 Henry Charles Prinsep (1844–1922), australischer Landbesitzer, Pferdehändler, Künstler und Beamter
 Henry Thoby Prinsep (1792–1878), englischer Politiker und Historiker
 James Prinsep (1799–1840), englischer Orientalist
 Valentine Cameron Prinsep (1838–1904), britischer Maler